Grube är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adolph Eduard Grube (1812–1880), tysk zoolog
 Andreas Alfredsson Grube (född 1973), svensk musiker, låtskrivare och journalist
 August Wilhelm Grube (1816–1884), tysk pedagog och skriftställare
 Max Grube (1854–1934), tysk skådespelare
 Wilhelm Grube (1855–1908), tysk sinolog

Tyska efternamn